La Serie A1 maschile FIPAV 1994-95 fu la 50ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 16 ottobre 1994 e il 26 marzo 1995.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte le prime otto classificate al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto retrocessero in Serie A2.

Avvenimenti
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 16 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 6 gennaio.

Il girone di ritorno iniziò l'8 gennaio e il 3 e il 4 febbraio, durante la sosta tra la 15ª e la 16ª giornata, fu disputata a Roma la fase finale di Coppa Italia. La regular season terminò poi domenica 26 marzo.

Il 29 marzo presero il via i play-off per l'assegnazione dello scudetto, che si conclusero il 29 aprile a Treviso, con l'affermazione della Daytona Las Modena sui padroni di casa. Retrocessero la Banca di Sassari F.O.S. Sant'Antioco e la Ignis Padova.

Squadre partecipanti
Le squadre partecipanti passarono da 14 a 12: la Sisley Treviso era campione uscente, mentre la Capurso Gioia del Colle e la Banca di Sassari F.O.S. Sant'Antioco erano le neopromosse dalla Serie A2.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Serie A2.

Play-off scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1994
Pallavolo nel 1995
 1994-1995